Myšička est un patronyme tchèque porté par :
 Martin Myšička (1970), acteur tchèque
 Tomáš Myšička (1978), joueur de hockey tchèque